Mont Saint-Michel, voor het eiland en de abdij
Le Mont-Saint-Michel, voor de gemeente op hetzelfde eiland